Bressa – frazione del comune di Campoformido nella provincia di Udine
 Amedeo Bressa (Meo) – calciatore e allenatore italiano (1933)
 Cesare Bressa – medico e scienziato italiano
 Gianclaudio Bressa – politico italiano (1956)
 Giuseppe Maria Bressa (al secolo Angelo Pietro) – vescovo cattolico italiano (1742-1817)
 Premio Bressa – riconoscimento attribuito dall'Accademia delle Scienze di Torino fino al 2006